ַ

Nom de famille 

 Abiol Lual Deng (1983-), consultante politique américano-sud-soudanaise
 Deng Ai, général chinois
 Deng Linlin (1992- ), gymnaste chinoise
 Luol Deng (1985-), basketteur d'origine sud-soudanais, naturalisé britannique
 Deng Tuo  (1912–1966), intellectuel, poète et journaliste chinois.
 Deng Xiaoping (1904-1997), homme politique chinois.
Deng Xuemei (1991-), haltérophile chinoise.
 Deng Yaping  (1973- ), joueuse de tennis de table chinoise
 Deng Yingchao (1904-1992), femme politique chinoise.
 Deng Yu-cheng (1999-), archer taïwanais.
 Deng Zhong, fils de Deng Ai.
Dans le cas des noms chinois, il s'agit de la romanisation pinyin de 鄧 (chinois traditionnel), 邓 (chinois simplifié), qui était romanisé Teng selon l'EFEO. Il correspond au nom vietnamien Đặng.

Peuple 

 Deng ou Mishmi, tribu du Tibet.

Divinité 

 Le dieu Deng de l'ethnie Dinka (Soudan du Sud)

Toponymes 
 Deng-Deng, un village du Cameroun dans l'arrondissement de Bélabo
 Parc national de Deng Deng, une aire protégée du Cameroun dans la région de l'Est
Deng, ancien état chinois